TPE steht für:
 Republik China (Taiwan) (olympisches Mannschaftskürzel)
 Flughafen Taiwan Taoyuan (IATA-Code)
 Tree-structured Parzen Estimator
 Typhus-Paratyphus-Enteritis-(Erreger-)Gruppe, verschiedene Salmonellenarten
 Total Power Exchange, ein Partnerschaftskonzept der BDSM-Szene, bei dem sich der devote Partner dem dominanten Partner in allen Lebensbereichen absolut unterwirft
 Trusted path execution, ein Sicherheitskonzept für Rechnernetze, bei dem Benutzer nur durch den Administrator festgelegte Anwendungen ausführen dürfen
 Escudo (Portugiesisch-Timor), die bis 1976 offizielle Währung in Portugiesisch-Timor
 Trans-Pacific Express, ein geplantes Unterseekabel zwischen den USA und China
 TransPennine Express, ein Eisenbahnunternehmen im Vereinigten Königreich
 Thermoplastische Elastomere
 totale parenterale Ernährung
 TPE-Puffer (Tris-Phosphat-EDTA-Puffer), ein Elektrophoresepuffer zur Trennung von Nukleinsäuren wie DNA oder RNA
 Tetraphenylethen, ein synthetischer molekularer Motor

tpe steht für:
 Tippera (ISO-639-3-Code), Dialekt von Kokborok, sinotibetische Sprache in Indien und Bangladesch

TPE